Beatlemania steht für:

 Beatlemania, Euphorie um die britische Band The Beatles
 Beatlemania (Musical), US-amerikanisches Musical (1979) 
 Beatlemania (Magazin), deutschsprachiges Beatles-Magazin (1982 bis 2010)
 Beatlemania Hamburg, Beatles-Museum (2009 bis 2012)

Filme:
 Beatlemania, Alternativtitel von Yeah! Yeah! Yeah!, britischer Film von Richard Lester (1964)
 Beatlemania (1981), US-amerikanischer Film von Joseph Manduke (1981)